VGH steht als Abkürzung für:
 Volksgerichtshof, Gericht zur Aburteilung von Hoch- und Landesverrat gegen den nationalsozialistischen Staat
 Verfassungsgerichtshof in einigen deutschen Bundesländern
 Verwaltungsgerichtshof in einigen deutschen Bundesländern
Für den Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof in Österreich werden anders als für ihre deutschen Pendants die Abkürzungen VfGH bzw. VwGH verwendet.
 VGH Versicherungen öffentlich rechtliche Versicherung in Niedersachsen. Zusammenschluss der „Landschaftlichen Brandkasse Hannover“ und der „Provinzial“-Lebensversicherung Hannover. 
 Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH, ein Eisenbahnunternehmen in Niedersachsen.
 Verkehrsgemeinschaft Haßberge, ein Zusammenschluss mehrerer Verkehrsunternehmen im Landkreis Haßberge.
 Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda

Siehe auch:

VGH